О́верленд-Парк (, ) — второй по численности населения город в Канзасе; на 2010 год в нём проживало 173 372 человека. В рейтинге журналов CNN/Money and Money город входит в топ-10 в рейтинге ста лучших городов для жизни в США. В 2010 же году он был объявлен журналом Money седьмым в аналогичном рейтинге, в 2009 году стал «одним из лучших мест, чтобы растить ваших детей», и стал третьим в списке из десяти лучших городов для роста.

В городе расположен музей современного искусства Нермана.

Городом-побратимом Оверленд-Парка является немецкий город Битигхайм-Биссинген.

Климат

Примечания

Литература 
 History of the State of Kansas; William G. Cutler; A.T. Andreas Publisher; 1883. (Online HTML eBook) 
 Kansas : A Cyclopedia of State History, Embracing Events, Institutions, Industries, Counties, Cities, Towns, Prominent Persons, Etc; 3 Volumes; Frank W. Blackmar; Standard Publishing Co; 944 / 955 / 824 pages; 1912. (Volume1 — Download 54MB PDF eBook), (Volume2 — Download 53MB PDF eBook), (Volume3 — Download 33MB PDF eBook)

Ссылки 
 Официальный сайт города 
 

Города Канзаса